Renée Krul is een personage uit de jeugdsoapserie SpangaS. Ze is een vast personage vanaf seizoen 7 in de serie.

Leven

Algemeen 
Renée Krul zit sinds seizoen 7 op het Spangaliscollege. In aflevering 947 werd ze geïntroduceerd, dat gebeurde op 3 september 2013. Haar klasgenoten zijn Django Kroeger, Shirley Benoit, Bodil De La Aize en Lef Evers. Ze heeft een relatie met Abel Brandt.

Seizoen 7 
Renée Krul wordt in seizoen 7 in SpangaS geïntroduceerd als een stoer jongensachtig meisje. Ze krijgt een cryptische omschrijving van een opdracht van Mathilde van Santbergen. Ze lost met Meral, Eman, Bodil en Deef het raadsel op. Daarna krijgt ze nog twee opdrachten. Na die twee opdrachten moeten Eman en Bodil het spel verlaten. Deef, Meral en Renée blijven over. Uiteindelijk komt Renée met Deef in de finale, en verliest deze van Deef.

Renée wordt vrienden met Abel, Meral, Eman, Lef, Django, Shirley en Bodil.

Seizoen 9 
In seizoen 9 vindt Renée een passie voor ballet. Ze trainde erg hard en had bijna geen tijd meer om met haar vriendje Abel af te spreken. In het begin was ze erg bang om dat met anderen te delen omdat ze hoorde "stoer" te zijn maar ze vertelt het Abel uiteindelijk. Django en Lef komen er ook achter waar ze de hele tijd is en helpen haar om het de anderen te laten weten. Ze doen het uiteindelijk in een voorstelling voor drama waarbij iedereen erg verbaasd was maar het wel heel leuk vond. Een tijdje later vertelt ze het ook aan haar moeder die er erg op is gericht haar een geweldige ballerina te maken. Renée wil naar de academie en traint er heel erg hard voor. Haar moeder heeft dan geregeld dat ze samen konden trainen maar is heel erg streng. Dus als Renée een blessure krijgt en haar moeder erachter komt dat ze toch met een blessure heeft gedanst is dat niet best. De trainingen met haar moeder zijn ook erg lastig en intensief voor Renée en besluit ze dat ze toch liever het op haar eigen manier doet. Daarna traint Renée weer gewoon zelf. Renee krijgt ook een ballet vriendinnetje. Zij heet Loes. Samen gaan ze naar de finale. Loes wint. Renee verliest. In seizoen 10 zal Renee niet meer te zien zijn.

Familie 
Renée heeft een aantal broertjes en zusjes. Haar moeder heet Sari en haar vader Ton. En een broertje dat wel in Spangas voorkomt heet Boris.

K